Příjmení Kocsis [kočiš] nosí více významných osobností:

 Andrej Kocsis (1867–???), československý politik maďarské národnosti
 Ferenc Kocsis (* 1953), bývalý maďarský zápasník, reprezentant v zápase řecko-římském
 Gejza Kocsis (1910–1958), fotbalista maďarské národnosti, reprezentant Československa i Maďarska
 István Kocsis (1949–1994), maďarský fotbalista, reprezentant Maďarska
 Lajos Kocsis (1947-2000) ,maďarský fotbalista, reprezentant Maďarska 
 Máté Kocsis (* 1981), maďarský politik
 Sándor Kocsis (1929–1979), maďarský fotbalista
 Zoltán Kocsis (1952–2016), maďarský klavírista, skladatel a dirigent

Související články 
 Kočiš
 Kočí

Maďarská příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení